Sané ist der Familienname folgender Personen:
 Abdou Karim Sané (* 1986), senegalesischer Fußballspieler
 Abdoulaye Sané (* 1992), senegalesischer Fußballspieler
 Chérif Sané (* 1995), senegalesischer Fußballspieler
 Jacques-Noël Sané (1740–1831), französischer Schiffbauingenieur
 Lamine Sané (* 1987), senegalesisch-französischer Fußballspieler
 Leroy Sané (* 1996), deutsch-französischer Fußballspieler
 Mame Bineta Sané (* 2000), senegalesische Laiendarstellerin
 Oumar Sané (* 1975), senegalesischer Fußballspieler
 Pape Sané (* 1991), senegalesischer Fußballspieler
 Pierre Sané (* 1949), senegalesischer Völkerrechtler und Politikwissenschaftler
 Salif Sané (* 1990), senegalesisch-französischer Fußballspieler
 Saliou Sané (* 1992), deutsch-senegalesischer Fußballspieler
 Sidi Sané (* 2003), deutsch-französischer Fußballspieler
 Souleymane Sané (* 1961), senegalesisch-französischer Fußballspieler und -trainer
 Tidiane Sané (* 1985), senegalesischer Fußballspieler
 Vieux Sané (* 1989), senegalesischer Fußballspieler